Afterburner is Engels voor naverbrander, een verbrandingskamer in de uitlaat van een turbinemotor die voor extra vermogen zorgt.

Daarnaast is Afterburner ook een naam die voor sommige attracties wordt gebruikt:
Afterburner (Fun Spot), een achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Fun Spot Amusement Park & Zoo te Angola
Afterburner (attractie), de catalogusnaam van een attractietype van de attractiebouwer KMG dat een variant is op de Frisbee